Гран-Картрэ () — французская фамилия.

 Гран-Картрэ, Джон (1850—1927) — французский журналист-искусствовед.
 Гран-Картрэ, Жан Альбер ; 1903—1954) — французский художник, внук предыдущего.